Cet article fournit diverses informations sur la saison 2006-20-7 du MO Constantine, un club de football algérien basé dans la commune de Constantine.

Championnat

Classement

Résultats 
L'équipe à gauche joue le match aller à domicile.

Coupe

Notes et références

Liens externes 
  (Site officiel du club)

Constantine MO
2006-2007
Football en Algérie en 2006
Football en Algérie en 2007